Carmo do Cajuru kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Carmo do Cajuru (ort), Minas Gerais, 
 Carmo do Cajuru (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar